Der Zehnkampf der Männer bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2015 wurde am 28. und 29. August 2015 im Nationalstadion der chinesischen Hauptstadt Peking ausgetragen.

Qualifiziert hatten sich über die Norm der IAAF von 8075 Punkten oder per Wildcard 31 Athleten. Da die teilnahmeberechtigten Kevin Mayer und Leonel Suárez verletzungsbedingt absagen mussten, waren am ersten Wettkampftag 29 Sportler am Start.

Weltmeister wurde der US-amerikanische Titelverteidiger, Vizeweltmeister von 2011 und aktuelle Olympiasieger Ashton Eaton. Er gewann vor dem kanadischen WM-Dritten von 2013 Damian Warner. Bronze ging an den Deutschen Rico Freimuth.

Rekorde

Bestehende Rekorde

Rekordverbesserung 
Der US-amerikanische Weltmeister  Ashton Eaton verbesserte den WM-Rekord um 143 Punkte auf 9045 Punkte, womit er gleichzeitig einen neuen Weltrekord aufstellte.

Darüber hinaus gab es einen Kontinentalrekord und zwei Landesrekorde.
 Kontinentalrekord:
 8461 P (Afrikarekord) – Larbi Bourrada, Algerien
 Landesrekorde:
 8695 P – Damian Warner, Kanada
 8302 P – Kurt Felix, Grenada

Weltrekordvergleich 
Ashton Eatons Resultate bei seinen Weltrekorden in Eugene 2013 und bei den Weltmeisterschaften 2015

Durchführung 
Der Zehnkampf wurde nach denselben Regeln wie heute durchgeführt. Die zehn Disziplinen fanden auf zwei Tage verteilt statt, hier der Zeitplan (Zeitangaben: Ortszeit von Peking):

Einzelresultate

100 m

Weitsprung

Kugelstoßen

Hochsprung

400 m

110 m Hürden

Diskuswurf

Stabhochsprung

Speerwurf

1500 m

Ausgangslage 
Topfavorit für diesen Zehnkampf war der US-Amerikaner Ashton Eaton. Er hatte in den letzten Jahren die großen internationalen Wettkämpfe für sich entschieden. So war er Weltmeister von 2013 und Olympiasieger von 2012. Zudem hielt er den aktuellen Weltrekord. Seine stärksten Konkurrenten waren sein Landsmann Trey Hardee – Weltmeister von 2011 / Olympiazweiter von 2012 – und der Kanadier Damian Warner – WM-Dritter von 2013 / Olympiafünfter von 2012. Zum weiteren Favoritenkreis gehörten der deutsche Vizeweltmeister von 2013 Michael Schrader, der ukrainische Vizeeuropameister von 2012 Oleksij Kasjanow und der zweifache EM-Dritte – 2012 / 2014 – Ilja Schkurenjow aus Russland.

Zusammenfassung 
Von Anfang an dominierte Eaton diesen Wettkampf und lief über 100 Meter mit 10,23 s die zweitschnellste jemals bei einem Zehnkampf gelaufene Zeit. Sein kontinuierlicher Verfolger Warner kam ihm an keiner Stelle gefährlich nahe. Hardee verletzte sich beim Weitsprung und trat nach dem Kugelstoßen zum Hochsprung nicht mehr an. So war es eine Verfolgergruppe, der auch alle drei deutschen Athleten angehörten, die sich um die Bronzemedaille stritt. Den ersten Wettkampftag beschloss Eaton mit einem weiteren Paukenschlag. Mit 45,00 s über die 400 Meter war er so schnell wie noch nie zuvor und auch kein anderer Zehnkämpfer in einem Wettkampf.

Wie schon am Vortag ging der Zehnkampf bei sehr heißem und sonnigen Wetter weiter. Auch an den Positionen auf den vorderen Plätzen änderte sich kaum etwas. Dominierend an der Spitze blieb Eaton. Warner war mit deutlichem Abstand weiterhin Zweiter. Dahinter etablierte sich die Verfolgergruppe aus den drei Deutschen Rico Freimuth, Kai Kazmirek und Schrader, Schkurenjow, dem nach seiner Dopingsperre wieder aktiven Algerier Larbi Bourrada, dem jungen Kurt Felix aus Grenada sowie dem zum Ende der zehn Disziplinen etwas schwächer werdenden Kasjanow.

Nach weiterhin guten Leistungen lag Eaton nach dem Speerwurf über seinem Weltrekordzwischenstand. In einem ambitionierten 1500-Meter-Lauf, in dem es zwischen Freimuth und Schkurenjow um Platz drei und für Eaton um den Weltrekord ging, verbesserte der US-Amerikaner seine Bestleistung von 2012 um sechs Punkte auf 9045 Zähler. Schkurenjow verkürzte zwar Freimuths Vorsprung von fast 100 Punkten auf 23 Zähler, konnte diesem die Bronzemedaille jedoch nicht mehr streitig machen. Warner erreichte einen neuen kanadischen Rekord und wurde unangefochten Zweiter, Bourrada belegte am Ende mit neuem Afrikarekord den fünften Platz.

Endstand

Video 
 Ashton Eaton 9045 points world record Beijing 2015 full decathlon, youtube.com, abgerufen am 17. Februar 2021

Weblinks 
 World Championships Beijing (National Stadium), Decathlon Men (englisch), abgerufen am 3. Februar 2021
 Men_Decathlon XV World Championship 2015 Beijing (CHN), todor66.com (englisch), abgerufen am 3. Februar 2021
 Ergebnisse im Statistics Handbook der IAAF zur WM 2019 in Doha, Men Decathlon, Beijing 2015, S. 213f (PDF; 10,3 MB), englisch, abgerufen am 3. Februar 2021
 WM-Zehnkampf Tag 1 von Silke Morrissey, leichtathletik.de, abgerufen am 17. Februar 2021
 WM-Zehnkampf Tag 2 von Silke Morrissey, leichtathletik.de, abgerufen am 17. Februar 2021

Einzelnachweise 

Zehnkampf der Manner
Mehrkampfsport
Leichtathletikwettbewerb in Peking